Sergei Schukow (russ. Сергей Жуков) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Schukow, russisches Mitglied der Dancegruppe Ruki wwerch
 Sergei Borissowitsch Schukow (* 1958), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Nikolajewitsch Schukow (* 1967), russischer Fußballspieler
 Sergei Petrowitsch Schukow (* 1975), russischer Eishockeyspieler